Guillaume Cousinot est un patronyme qui concerne deux personnalités françaises du .

 Guillaume Cousinot père ou l'Ancien  (né dans la seconde moitié du siècle, mort peu après 1442), dénommé par les historiens Guillaume Cousinot  ou le plus souvent Guillaume Cousinot le Chancelier ;

 Guillaume Cousinot fils ou le Jeune (1400-1484), dénommé à son tour Guillaume Cousinot II ou le plus souvent Guillaume Cousinot de Montreuil.

C’est l'archiviste Jules Doinel qui a pu établir que les deux Guillaume Cousinot étaient père et fils alors qu'on les avait longtemps pris pour un oncle et son neveu.